Tiarosporellivora är ett släkte av svampar. Tiarosporellivora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tiarosporellivora